Cette page regroupe l'ensemble du patrimoine immobilier de la commune belge de Fourons.

"

|}

Voir aussi 

 
 Liste des monuments historiques de la province de Limbourg (Belgique)
 Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, De Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, 2009

Fourons
Fourons